Die Division 1 2015 war die zehnte Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga seit ihrer Einführung im Jahr 2006. Sie begann am 12. April 2015 und endete am 1. November 2015.

Modus 
In jeweils zwei regional unterteilten Staffeln treten jeweils 14 Mannschaften an. Die Staffelsieger steigen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten treten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der Superettan an. Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften steigen in die viertklassige Division 2 ab.

Stadien

Norra

Södra

Abschlusstabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2015 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2015 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 5. und die Rückspiele am 8. November 2015 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2016.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Norra

Södra

Weblinks 
 Division 1 Norra
 Division 1 Södra

2015
Fußballsaison 2015